Sentuary est le patronyme de plusieurs personnalités du  originaires de Guyenne et installées à l'Île Bourbon, aujourd'hui La Réunion, dans le sud-ouest de l'océan Indien :
Jean Sentuary, administrateur colonial.
Marie-Catherine Sentuary (1747-1783), élégante, fille de Jean.
Michelle Sentuary (1748-1829), épouse Bonneuil, élégante et espionne, fille de Jean et sœur cadette de Marie-Catherine.
Françoise-Augustine Sentuary (1749-1794), épouse Duval d'Eprémesnil, élégante, fille de Jean et sœur cadette de Marie-Catherine et Michelle.